Флиз () — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны. Входит в состав округа Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE кантона — 0809. Всего в кантон Флиз входит 22 коммуны, из них главной коммуной является Флиз.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 10 356 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арденны на сайте INSEE

Кантоны департамента Арденны